Греческая война за независимость началась в 1821 году и завершилась в 1830 году, когда Англия, Франция и Российская империя вынудили Османскую империю предоставить Греции независимость во главе с европейским монархом Отто из Баварии.

Соединённые Штаты поддержали появление современной Греции с самых первых дней, установив дипломатические отношения со страной в 1868 году. Первым послом США в Королевстве Греция был дипломат и писатель , служивший в ранге министра-резидента в 1868—1871 годах. Это была новосозданная президентом США Эндрю Джонсоном должность. Такерман родился в США, но большую часть своей трудовой жизни провёл в Гонконге и Греции.

На сегодняшний день в Греции, помимо , функционирует  (c 1870 года).

Список министров-резидентов

Список послов

См. также 
 Американо-греческие отношения
 Внешняя политика Греции
 Внешняя политика США

Примечания 

Списки:Греция
Греция